Лайтс Бока́н (), урождённая — Ва́лери Энн Поксле́йтнер (; 11 апреля 1987, Тимминс, Онтарио, Канада) — канадская певица, автор песен, гитаристка, ударница, пианистка, виолончелистка, художница и общественный деятель.

Биография 
Валери Энн Покслейтнер родилась 11 апреля 1987 года в Тимминсе (провинция Онтарио, Канада) в семье военных. Она провела своё детство в разных частях мира, включая Филиппины, Ямайку, Онтарио и Британскую Колумбию. Учиться игре на гитаре начала у своего отца. В 18-летнем возрасте она переехала в Торонто и в это же время сменила своё имя на Лайтс.

Карьера 
Лайтс начала свою карьеру в 2006 году в качестве автора для музыкальной компании «Sony/ATV Music Publishing». В 2007 году она была обнаружена , который и по сей день является её менеджером. К 2013 году она записала 3 студийных музыкальных альбома: The Listening, Siberia и Siberia Acoustic.
В конце сентября 2014 года Лайтс выпустила свой четвёртый альбом, Little Machines, в поддержку которого она вскоре отправилась в турне по США и Европе. 

Также Лайтс является художницей, в основном комиксов, и общественным деятелем.

Также принимала участие в записи песен «Don't Go» и «Crucify Me» британской метал-группы Bring Me the Horizon, а также «Open Water» группы Blessthefall.

Личная жизнь 
С 12 мая 2012 года Лайтс замужем за музыкантом Боу Боканом (род. 1981). У супругов есть дочь — Рокет Уайльд Бокан (род.15.02.2014).

Дискография 
 The Listening (2009)
 Siberia (2011)
 Siberia Acoustic (2013)
 Little Machines (2014)
 Skin & Earth (2017)

Ссылки 

Исполнители Sire Records
Наставники телешоу «The Voice»
Виолончелистки
Музыканты, известные под псевдонимами
Дети-певцы Канады